Снэ — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Снэ, Моше (Моше Кляйнбойм; 1906—1972) — еврейский публицист, деятель социалистического сионизма, а впоследствии один из лидеров израильских коммунистов.
 Снэ, Эфраим (род. 1944) — израильский врач, военный и государственный деятель, сын Моше Снэ.